Brilliant kan syfta på:

 Brilliant – ett typografiskt mått, se Typografisk punkt

Geografi

USA 

 Brilliant, Alabama, ort, Marion County, 
 Brilliant, Ohio, ort, Jefferson County,

Se även
 Briljant – vanligt förekommande slipning av diamanter och andra stenar

Robotskapade USAförgreningar